Разде́льная — многозначный термин:

Топоним

Населённые пункты
 Раздельная — город районного значения в Одесской области Украины.

Железнодорожные станции и платформы
 Раздельная-I — железнодорожная станция в одноимённом городе Раздельная Одесской области Украины.
 Раздельная-Сортировочная — сортировочная железнодорожная станция Одесской железной дороги.
 Раздельная — название станции Лисий Нос до 1928 года.
 Раздельная — название станции Отрожка в XIX веке.
 Раздельная — населённый пункт (ж/д станция) в Верхнекамском районе Кировской области России.

Горы
 Раздельная — горная вершина (высота 6148 м) Памира, через которую пролегает классический маршрут восхождения на пик Ленина.
 Раздельная — гора (2700,5 м) на массиве Западного Псеашхо Главного Кавказского Хребта

Реки 
 Раздельная — река по левому берегу реки Тыльпэгыргын.
 Раздельная — река в Новосибирской области, приток Обского водохранилища.

Значение

Сельское хозяйство
Раздельная уборка — двухфазная уборка, метод уборки сельскохозяйственных культур, состоящий из двух самостоятельных, но связанных между собой фаз — скашивание хлебной массы с укладкой её в валки для сушки и дозревания зерна, подбор валков и обмолот массы зерноуборочными комбайнами.
Отсюда возникла пословица: «Раздельная уборка хлеба бережёт».

Юриспруденция
Раздельная запись (раздельная грамота) — документ имущественного характера. Составлялась при разделе земельного имущества. Поскольку обычно раздел происходил между родственниками, в раздельных грамотах, кроме подробных сведений о земельной собственности, давались указания о том, между кем и на каком основании происходил раздел. С XVIII в. этот документ стал называться «раздельная запись» Коротко она называлась раздельной, по аналогии с купчей и закладной.

См. также 
 Раздельная улица — улица во населённых пунктах государств бывшего СССР.

Примечания